Roanoke Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Roanoke Township (Illinois)
 Roanoke Township (Northampton County, North Carolina)
 Roanoke Township (Warren County, North Carolina)